Seuratia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Seuratia i familjen Seuratiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Seuratiaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seuratia